Gamma Sagittarii pode se referir a:
Gamma1 Sagittarii
Gamma2 Sagittarii